London Scottish peut faire référence à :

 London Scottish, ancien régiment de la British Territorial Army, maintenant une compagnie du London Regiment
 , banque britannique
 London Scottish F. C., club de rugby à XV
 , club de golf britannique à Wimbledon
Homonymie